Dan Vs. – amerykański serial animowany autorstwa Dana Mandela i Chrisa Pearsona. Miał on premierę 1 stycznia 2011. Emisję sezonu pierwszego zakończono 9 czerwca 2011. Seria 2 rozpoczęła się 19 listopada 2011 i trwała do 23 czerwca 2012. Emisja sezonu 3 zaczęła się 17 listopada 2012. Serial zakończono 9 marca 2013.

Opis fabuły 
Akcja serialu skupia się na przygodach mężczyzny imieniem Dan, który wierzy, że cały świat jest przeciwko niemu i dlatego mści się na rzeczach, które go denerwują, niszcząc je (najczęściej pomstuje uszkodzenie swojego samochodu). W misjach towarzyszy mu najczęściej przyjaciel Chris, którego w razie odmowy szantażuje bądź przymusza do pomocy. Jeszcze jednym głównym bohaterem jest Elise, żona Chrisa, która potajemnie pracuje w wywiadzie i w przeciwieństwie do męża nie daje wchodzić sobie na głowę Danowi. Akcja toczy się w Los Angeles, a także jego bliższych i dalszych okolicach.

Bohaterowie 
 Dan - bardzo nieprzyjazny i łatwo wypadający z równowagi mężczyzna z misją zniszczenia wszystkiego, co się mu naprzykrza. Zawsze zmusza swego najlepszego przyjaciela Chrisa do pomocy w wykonaniu planu. Był wyrzucony z wielu bibliotek i więziony przy różnych okazjach. Tak często atakowano go gazem łzawiącym, że nie odczuwa już jego skutków. Najczęściej ubrany jest w dżinsy i czarną bluzkę z napisem drukowanymi literami "JERK". Jest niskiego wzrostu, ma czarne włosy, zielone oczy i zaokrąglone zęby. Według Elise Dan jest "niebezpieczny-niestabilny". Nie toleruje laktozy, dlatego nie może spożywać produktów mlecznych. Bardzo lubi swoją kotkę Mr Mumbles i nie potrafi długo się na nią denerwować. Na początku każdego odcinka unosi pięści w górę i krzyczy nazwę tego, co chciałby zniszczyć w danym odcinku. Dan jest bezrobotny i mieszka w zniszczonym mieszkaniu w North Hollywood, CA.

 Chris - najlepszy przyjaciel Dana i mąż Elise. Chociaż Dan cały czas mu dokucza, zawsze stawia się na wezwanie i pomaga przyjacielowi w realizowaniu kolejnego planu zemsty. Często zasypia w nieodpowiednich sytuacjach, nawet za kierownicą. Zazwyczaj ubrany jest w niebieski t-shirt pod pomarańczową koszulą, szare bojówki, białe skarpetki i japonki. Ma jasnobrązowe włosy i niebieskie oczy. Jest kiepskim kierowcą - co często wspomina Dan - i zdarza mu się potrącać rowerzystów. Chris jest pracownikiem tymczasowym. Mieszka wraz z żoną Elise w domku jednorodzinnym w Burbank, CA.

 Elise - żona Chrisa. Zazwyczaj spokojna i życzliwa, próbuje to podkreślić zwłaszcza w towarzystwie swoich rodziców. Irytują ją pomysły Dana, ale zazwyczaj nie powstrzymuje Chrisa przed wyruszeniem mu na pomoc, a czasem nawet sama dołączy do przygody, o ile uzna to za korzystne. Najczęściej nosi biały t-shirt z czerwonymi wykończeniami, dżinsy i czerwone trampki. Ma brązowe włosy i fioletowe oczy. Posiada znakomite umiejętności walki (zwłaszcza ninjutsu), ale ma fobię przed magikami, związaną z traumatycznymi przeżyciami z dzieciństwa. Gdy Elise miała 14 lat, mieszkała w Japonii, gdzie wdała się w konflikt z klanem ninja. Pracuje jako agent tajnej agencji rządowej, podczas akcji nosi czarny garnitur ninja z czerwonym szalikiem. Jej pseudonim to "Dancing Shadow".

Obsada 
 Curtis Armstrong – Dan
 Dave Foley – Chris
 Paget Brewster – Elise, Mr. Mumbles, Madame Zelda (odc. 12)

Spis odcinków 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne osadzone w Los Angeles